North Mole Lighthouse steht für:

 Gibraltar North Mole Lighthouse
 Nordmole-Leuchtturm (Fremantle) in Western Australia